Acción Democrática puede referirse a:
 El partido político venezolano Acción Democrática.
 El partido político quebequense Acción Democrática de Quebec.
 Un pequeño partido político catalán de la Transición Española, Acció Democràtica.